Die Mohrin bezeichnet:

 Die Mohrin (Johanna Satori-Neumann), einen Roman von Johanna Satori-Neumann von 1854
 Die Mohrin (Tankred Dorst), ein Schauspiel von 1964
 Die Mohrin (Lukas Hartmann), einen Roman von Lukas Hartmann von 1995